Der Faber Grand Prix 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Hannover. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 15. bis 23. Februar 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Hannover